Rio Vermelho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Vermelho (vattendrag i Brasilien, Tocantins), 
 Rio Vermelho (vattendrag i Brasilien, Piauí), 
 Rio Vermelho (vattendrag i Brasilien, Pará, lat -5,55, long -49,23), 
 Rio Vermelho (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -14,93, long -51,09), 
 Rio Vermelho (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -14,45, long -46,33), 
 Rio Poguba (vattendrag i Brasilien), Mato Grosso, 
 Rio Vermelho (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar